Конкарно́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на захід від Парижа, 170 км на захід від Ренна, 19 км на південний схід від Кемпера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 9896 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 20038,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Конкарно на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Фіністер